Džudaško natjecanje za žene u kategoriji do 78 kilograma na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Janeiru održano je 11. kolovoza u Carioca Areni 2.

U ovoj kategoriji natjecale su se 18 džudašica iz 18 država U prednatjecanju bile su podijeljene u 4 skupine, iz kojih su se pobjednice borile dalje u poluzavršnici i završnici. Džudašice koje su došle do završnice, plasirale su svoje protivnice iz prednatjecanja u repasaže i kasnije borbu za brončano odličje s poraženima u poluzavršnici.

Zlatno odličje osvojila je američka džudašica Kayla Harrison, koja je u završnici pobijedila Francuskinju Audrey Tcheuméo. Brončana odličja podijelile su Mayra Aguiar iz Brazila i Anamari Velenšek iz Slovenije.

Rezultati

Repasaži

Borba za brončano odličje

Izvori 
 www.rio2016.com - Džudo, žene do 78 kg  

Džudo na OI 2016.